Förvaltningslagen kan avse:

 Förvaltningslagen (Sverige) – en svensk lag som reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet
 Förvaltningslagen (Finland) – en finsk lag som trädde i kraft 2004 och som reglerar verksamheten hos myndigheter, riksdagens ämbetsverk med flera